Мистър и мисис Смит може да се отнася за:
 „Мистър и мисис Смит“, филм от 1941 година;
 „Мистър и мисис Смит“, филм от 2005 година.